Phūlpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Phūlpur (ort i Indien, Āzamgarh), Uttar Pradesh, 
 Phūlpur (ort i Indien, Allahabad), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar